De volgende met elkaar vergroeide dorpen:
 Houdeng-Aimeries
 Houdeng-Gœgnies